Кафеландия — муниципалитеты в Бразилии.

 Кафеландия (Парана)
 Кафеландия (Сан-Паулу)